El inspector general puede referirse a:

El inspector general  o El inspector: Obra de teatro cómica de 1842 de Nikolai Gogol.
El inspector general: Película cómica de 1949 basada en la obra de Gogol y protagonizada por Danny Kaye.
El inspector general: Historieta española de 1990 de la serie Mortadelo y Filemón.